

Patronyme 
Walle est un patronyme d'origine britannique et allemand, qui est une variante du patronyme Wall.

  (1978-), homme politique américain
  (1877–1964), homme d'affaires norvégien
 Brianna Walle (1984-), cycliste américaine
 Florence Van de Walle ( siècle), participante de la Commune de Paris en 1871
  (1912–2012), homme d'affaires norvégien
  (1921–1990), patineuse norvégienne
 Paul Walle (1872-1950), explorateur et économiste français

Autres sujets 
 , un village en Allemagne
 WALL-E, un film d'animation américain

Voir aussi 
 
 , une charrue antique
 , un patronyme

Notes et références 

Patronyme allemand